Вахман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вахман, Арно Артур (1902—1990) — немецкий астроном.
 Вахман, Эдуард (1836—1908) — румынский дирижёр и композитор.